Бой при Егаче (ныне река Шестакова) — вооруженное столкновение, произошедшее  года между войсками Российской Империи, представленными преимущественно казаками и подвластными России народами Сибири, с одной стороны и чукчами — с другой. Завершилось победой чукчей и гибелью казацкого головы А. Ф. Шестакова.

Предыстория 
В конце XVII века русские дошли до границ земель, населённых чукчами. Чукчи были не только гордым, свободолюбивым и воинственным народом, но и местными экспансионерами. Они презирали все окружающие их народы и постоянно терроризировали их своими набегами. В этих условиях конфликт их с русскими был неизбежен. В 1727 году по инициативе якутского казачьего головы Афанасия Шестакова Сенат Российской империи принял решение о приведении чукчей в российское подданство.

Для достижения этой цели на Чукотку был направлен отряд из 400 человек солдат и казаков под командой Шестакова. Начальником военной команды определён капитан Тобольского драгунского полка Дмитрий Павлуцкий. Этот отряд был усилен за счёт подвластных России народов Сибири: коряков, якутов, эвенов и юкагиров. Однако Павлуцкий и Шестаков быстро поссорились, и каждый стал действовать по отдельности. Шестаков со своим отрядом, планируя покорить коряков, дошёл из Якутска в Охотск по суше, но, выйдя оттуда по морю, потерпел кораблекрушение. Далее он шёл по суше из Тауйского острога в Анадырск, по пути заставляя оседлых коряков платить ясак. Продвигаясь вперёд, Шестаков узнал об угрозе нападения чукчей и, оставив казну в укреплении из санок, двинулся навстречу неприятелю. На реке Егаче (Ергаче) он встретил крупные силы чукчей, собравшихся в очередной набег на коряков, и решил сразиться с ними.

Под командованием Шестакова было 143 человек. Только 20 из них были русские (дворянин Б. Жертин и 19 казаков). Остальные 113 были инородцы: якуты, эвены и коряки. Силы чукчей точно неизвестны, однако с уверенностью можно сказать, что их было значительно больше, чем людей Шестакова. По некоторым свидетельствам, их было 2 000, хотя эта цифра, скорее всего, завышена. Сначала казаки хотели напасть на неприятеля ночью, но не стали будить своего атамана, отличавшегося весьма крутым нравом, и таким образом упустили инициативу. Это стало их роковой ошибкой: чукчи не любили ночных сражений, а будучи застигнуты врасплох, не оборонялись, а сразу же обращались в бегство. Поэтому казаки, напав на них ночью, скорее всего могли бы одержать лёгкую победу. Однако бой произошёл утром, а это время как раз и предпочитали чукчи. Обе стороны надели доспехи: русские — железные, чукчи — костяные. Шестаков построил на правом фланге эвенов, на левом — коряков, в центре казаков и якутов, а сам вместе с переводчиком Тайбутом разместился в импровизированном укреплении из поставленных кругом нарт позади войска. О построении чукчей ничего неизвестно. Возможно, ночью они успели сделать засаду на левом фланге русских.

Ход боя 
Бой начался без предшествовавших переговоров. Казаки дали залп из ружей, а чукчи ответили градом стрел и с обеих сторон появились раненые. После этого, не дав противнику перезарядить ружья, чукчи бросились в рукопашную. Робкие коряки почти сразу же побежали. При бегстве они попали в устроенную чукчами засаду (возможно, засады не было, а чукчи просто во время боя зашли к ним в тыл). Чукчи направились к укреплению из саней. Видя бегство коряков, побежали и эвенки, и на поле боя остались одни казаки и якуты, которым из бегущих инородцев никто не подумал подать помощь. Шестаков выбежал из укрепления, бросился на помощь товарищам и убил многих чукчей, однако чукотская стрела попала ему в горло. Шестаков выдернул стрелу и хотел бежать, вскочив в первую попавшуюся нарту. Однако упряжка оказалась чукотской, а управлять ей Шестаков толком не умел. Поэтому олень инстинктивно привёз его прямо в гущу врагов, к своему хозяину, который вместе с тремя другими чукчами тотчас же заколол атамана копьём. Оставшиеся казаки бежали. Толмач Тайбут, бывший свидетелем гибели Шестакова, также спасся. Он догнал бежавших и сообщил им о смерти атамана. Чукчи не стали преследовать разбитого неприятеля.

Потери 
Данные о потерях русских войск разнятся. По одной версии с их стороны погиб 31 человек: сам Шестаков, дворянин Б. Жертин, 9 казаков, 9 якутов и 11 других инородцев. По другим данным русские потеряли 28 человек: 2 командиров, 9 казаков, 11 эвенов, 6 якутов и одного коряка. А. С. Зуев полагает, что погибло 10 служилых, 11 эвенов, 6 якутов и один крещёный коряк. Чукчи разграбили русское укрепление из саней и захватили там знамя, 12 фузей, 3 винтовки, 12 ручных гранат и 12 железных куяков. О потерях самих чукчей ничего неизвестно. Вероятно, они были сравнительно невелики, так как бой был недолгим, а инородцы почти сразу же обратились в бегство.

Последствия 
Бой при Егаче стал первым крупным (по местным меркам) поражением русских от чукчей (он также оставался и самым тяжёлым из таких поражений вплоть до 1747 года, когда отряд Д. И. Павлуцкого был разбит в бою на реке Орловой). Под впечатлением этого события против русского господства восстали коряки и ительмены. Однако вскоре Павлуцкий вступил на земли чукчей и нанёс им ряд поражений. Уже в следующем году он отбил у них часть добычи, захваченной в ходе боя при Егаче. Вплоть до 1747 года он совершал карательные рейды, каждый раз нанося чукчам большие потери.

Интересные факты 
Бой при Егаче произошел ровно за 17 лет до битвы на реке Орловой, в котором чукчи одержали ещё одну выдающуюся победу и убили Павлуцкого. Оба сражения произошли 14 марта по старому стилю.

Литература 
 Нефедкин А. К. Военное дело чукчей. Середина XVII — начало XX века. — СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 2003. — 352 с. — Серия «Ethnographica Petropolitana».

Примечания

Ссылки 
 http://libhist.narod.ru/Nefedkin.pdf
 https://web.archive.org/web/20120810073747/http://zaimka.ru/to_sun/chukchi.shtml

Сражения России
История Чукотского автономного округа
Сражения по алфавиту
События 14 марта
Март 1730 года
Сражения 1730 года